Kazimierz Warzeszkiewicz, starosta
 Kazimierz Warzeszkiewicz, sędzia